Gerarda bezeichnet:

 (1337) Gerarda, ein Asteroid des Hauptgürtels
 Gerarda (Gattung), Schlangengattung aus der Familie der Wassertrugnattern